Dobrava (Izola), een plaats in de Sloveense gemeente Izola
 Dobrava (Križevci), een plaats in de Sloveense gemeente Križevci
 Dobrava (Ormož), een plaats in de Sloveense gemeente Ormož
 Dobrava (Radeče), een plaats in de Sloveense gemeente Radeče
 Dobrava (Radlje ob Dravi), een plaats in de Sloveense gemeente Radlje ob Dravi
 Dobrava (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje